Luis Alberto Mosquera (1959), Chileens voetballer
Luis Alberto Mosquera (1990) (1990), Colombiaans voetballer
Luis Aníbal Mosquera (1981), Colombiaans voetballer 
Luis Bolivar Mosquera (1964), Ecuadoraans voetballer
Luis Fernando Mosquera (1986), Colombiaans voetballer 
Luis Gabriel Mosquera (1992), Ecuadoraans voetballer
Luis Hernán Mosquera (1989), Colombiaans voetballer